Katag, un jeu sportif québécois ;
 Un Jeu de cartes à collectionner en est dérivé ;

 , entreprise textile allemande, située à Bielefeld ;